

Geografia 
 RDN – Regional District of Nanaimo – distretto della Columbia Britannica

Mineralogia 
 Rdn – abbreviazione di rodonite

Note